Chino – città della prefettura di Nagano (Giappone)
 Chino – città della California (Stati Uniti d'America)
 Chino – rapper italiano, componente de La Squadra
Chino – un tipo di tessuto

Altri progetti